Легендариум () — литературная коллекция легенд или сказок.

Изначально в средневековой латыни этим термином обозначали тексты легенд о жизни святых. До наших дней дошёл, например, «Легендариум Анжу», датированный XIV веком.

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, синонимом слова «legendarium» является слово «legendary», датированное 1513 годом. Примером такой формы названия является среднеанглийский . В наши дни термин «legendary» чаще используется как прилагательное, нежели существительное.

Форма «legendarium» всё ещё используется в нескольких европейских языках, однако она редко встречалась в английском языке, когда Джон Рональд Руэл Толкин употребил её, говоря о своих произведениях, посвящённых вымышленному миру Арда и, в частности, Средиземью. После этого слово «legendarium» стало часто использоваться поклонниками и литературоведами в отношении произведений Толкина.

Известные легендариумы 
 Легендариум Толкина
 Легендариум Анжу

Примечания 

Литературные термины